Ray of Light (Madonna-album)
Ray of Light (Madonna-dal)
Ray of Light (Nakagava Sóko-dal)